Walibi ist eine Kurzform für die Walibi-Gruppe, zu der folgende Vergnügungsparks gehören:

 Walibi Sud-Ouest (früher auch Walibi Aquitaine)
 Walibi Belgium (früher auch Walibi Wavre)
 Walibi Holland (früher auch Walibi Flevo)
 Walibi Rhône-Alpes
 Bellewaerde